Ла-Шапе́ль-Тіре́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 70 км на захід від Пуатьє, 27 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Шапель-Тірей і Ле-Беньон було об'єднано в новий муніципалітет Беньон-Тірей.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 446,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-Тірей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Тірей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр